В финале Лукаш Длоуги и Леандер Паес обыграли Махеша Бхупати и Марка Ноулза со счетом 3-6, 6-3, 6-2.

Прошлогодние победители Боб и Майк Брайан проиграли в полуфинале Лукашу Длоуги и Леандру Паесу.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Финал)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Титул)
  Максим Мирный /  Энди Рам (Полуфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый раунд)
  Уэсли Муди /  Дик Норман (Четвертьфинал)
  Бруно Соарес /  Кевин Ульетт ''(Второй раунд)

<li>  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Первый раунд)
<li>  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк (Второй раунд)
<li>  Мартин Дамм /  Роберт Линдстедт (Третий раунд)
<li>  Симон Аспелин /  Пол Хенли (Первый раунд)
<li>  Трэвис Пэрротт /  Филип Полашек (Первый раунд)
<li>  Эшли Фишер /  Джордан Керр (Первый раунд)
<li>  Стивен Хасс /  Росс Хатчинс (Первый раунд)
<li>  Марсело Мело /  Андре Са (Второй раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые